Жуле́бино:

 Жулебино — бывшая деревня, включённая в состав Москвы в 1985 году.
 Жулебино — бывший муниципальный округ, существовавший в Москве с 1991 по 1995 год.
 Жулебино — станция метро в Москве.
Жулебино — до 1940 г. название деревни Чапаево в Лямбирском районе Мордовии.￼

См. также 
 Выхино-Жулебино